Гама́ши () — вязаные или сшитые из плотного толстого материала чехлы либо голенища со штрипками, закрывающие щиколотки. Удлинённый вариант называется штиблеты и доходит до колен. Гамаши и штиблеты являются аналогом онуч. 

Надевались поверх ботинок, застёгиваясь на пуговицы сбоку и предназначались для защиты обуви и ног, так как до начала массового производства ботинки были достаточны дороги в изготовлении. В западноевропейских армиях (характерно для Франции и Италии), затем и в Америке, башмаки с гамашами заменяли сапоги. 

Появились в форме европейских пехотинцев во 2-й половине XVI в.; повторно их ввели в массовых французской и австрийской армиях во 2-й половине XIX в. 
В Россию гамаши проникли с времен Петра Великого и в качестве детали военной формы продержались там до начала XIX в., в последующий период русские военные отдавали предпочтение сапогам. После 1729 гамаши проникают в русский аристократический охотничий костюм. В XIX в. теплые суконные или войлочные гамаши на застежках входят в повседневную уличную одежду, причем они существенно короче форменных. 
В конце XIX в. существуют наряду с гетрами или заменяются ими.

Этимология 
По сведениям «Словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Чудинова А. Н., вышедшего в 1910 году, слово происходит от старофранцузского gambe — современного jambe — в значении нога. Современные словари возводят этимологию (иногда через испанский) к арабскому gaddmasi — «кожа из Гадамеса в Триполитании» (кожа особой выделки).

Гамаши как замена бахил и гетр 
В условиях глубокого снега для защиты ног часто используют бахилы; однако для современной обуви с качественным утеплением и протектором на подошве иногда предпочитают использовать гамаши. 

Комбинация из гамаш и спортивных носков используются в современном футболе и хоккейном спорте вместо гетр, предназначавшихся раньше для фиксации защитных щитков, которые теперь имеют самостоятельные крепления.

Гамаши в литературе 
По мнению Даниила Гранина, давно вышедшие из употребления гамаши (как и другие старые вещи и обозначавшие их слова) хорошо сохраняются в детской литературе, особенно стихах:
Стал натягивать гамаши —Говорят ему: не ваши.

См. также 
 Бахилы
 Гетры
 Гамашами в России, и ранее в СССР, очень часто в разговорной речи ошибочно называют рейтузы.

Примечания

Литература 
 
 Н. Муллер Гамаши, лосины, каррик. // Наука и жизнь 1985 №01 М.: Правда, 1985. — 172 c. — ISSN 0028-1263.

Ссылки 
 Militære leggings, gamasjer og puttees fra tidlig på 1900-tallet

Обувь
Чулочно-носочные изделия
Туристское снаряжение